Гран-при Венгрии 2019 года () — автогонка, двенадцатый  этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 2—4 августа на трассе «Хунгароринг» в Модьороде, Венгрия. Это был 12-й этап сезона 2019, 35-й Гран-при Венгрии в истории и 34-й в рамках чемпионатов Формулы-1.

Венгерский уик-энд часто оказывался самым жарким в серии летних европейских Гран-при, но в 2019-м году жарких этапов хватало, а на «Хунгароринге» оказалось прохладно. В пятницу трассу поливал дождь, в субботу было 23°С и сухо, а днём в воскресенье воздух прогрелся до 25°С.

На венгерской трассе не так важна мощность двигателя, как прижимная сила, в Red Bull Racing получили небольшое преимущество — и Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, завоевав первый поул в карьере — в своём 93-м Гран-при.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 41 очко от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер кубка конструкторов Mercedes опережал на 148 очков преследующую их Ferrari.

Шины 
Шинники привезли «среднюю» тройку составов – в роли Hard, Medium и Soft использовались С2, С3 и С4. Многие опасались обычной для венгерского уик-энда жары, но было заметно прохладнее, чем неделю назад в Германии. Во второй части квалификации гонщики Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing проехали лучший круг на Medium, чтобы стартовать на более жестких шинах.

В гонке Норрис, Сайнс, Грожан и Райкконен стартовали на Soft, Риккардо на Hard, остальные выбрали Medium на первый отрезок.

Свободные заезды  
Первую сессию пятничных свободных заездов выиграл Льюис Хэмилтон. Во второй сессии в пятницу первым был Пьер Гасли. Лучшее время в субботней сессии снова показал Хэмилтон..

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +23…24С, трасса +41…39С

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Антонио Джовинацци оштрафован на три позиции за помеху Лэнсу Строллу во время квалификации.
  Даниэль Риккардо стартовал с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25…26С, трасса +48…42С

|-
!colspan="13"|Самый быстрый круг:  Макс Ферстаппен — 1:17,103, поставлен на 69 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 
  Макс Ферстаппен заработал одно очко за самый быстрый круг.
  У Ромена Грожана возникли проблемы с давлением воды, было принято решение сойти с дистанции.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Венгрии
Спорт в Венгрии в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Август 2019 года